Strada statale 21 – strada statale polacca
 Strada statale 21 della Maddalena – strada statale italiana